Kotka kan syfta på:

 Kotka (robotbåt) – en finsk robotbåt
 Kotka Svenska Samskola – en svenskspråkig skola i Kotka
 2737 Kotka – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Finland 

 Kotka, kommun, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kotka, kommunhuvudort, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kotka (ö), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Kotka kustområde – tidigare ett av finska marinens kustförsvarsområden

Se även
 Kotka järnvägsstation
 Kotkabanan

Robotskapade Finlandförgreningar